Adiga ist der Familienname folgender Personen:
 Aravind Adiga (* 1974), indischer Journalist und Schriftsteller
 Paul Adiga (* 1952), ugandischer Hockeyspieler